Кубок УЄФА 1975–1976 — п'ятий розіграш Кубка УЄФА, у якому перемогу здобув англійський Ліверпуль, який у фіналі переміг бельгійський Брюгге.

Перший раунд 
Перші матчі відбулися 17 вересня, матчі-відповіді — 1 жовтня 1975 року.

|}

Другий раунд 
Перші матчі відбулися 22 жовтня, матчі-відповіді — 5 листопада 1975 року.

|}

Третій раунд 
Перші матчі відбулися 26 листопада, матчі-відповіді — 10 грудня 1975 року.

|}

1/4 фіналу 
Перші чвертьфінальні матчі відбулися 3 березня, матчі-відповіді — 17 березня 1976 року.

|}

1/2 фіналу 

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок УЄФА 1985–1986 на сайті uefa.com 

1975
1975 у футболі
1976 у футболі